Grup d'Accio Valencianista: organització violenta blavera del País Valencià
 Grup d'Atenció a la Víctima: equips dels Mossos d'Esquadra que ofereixen assessorament i protecció a les víctimes de la violència de gènere.